Корел може да се односи на:

 Корел (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна
 Корел (Приморје), насељено место у Француској, у департману Приморје
 Корелдро, програм за векторску графику